SLA steht als Abkürzung für:

 Salzburger Landesarchiv
 Schiffslautsprechanlage

 Schweizerisches Literaturarchiv, die literarische Nachlass-Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern
 Sealed Lead Acid, siehe Bleiakkumulator #Verschlossene Bleiakkumulatoren
 Serbski ludowy ansambl, sorbisch für Sorbisches National-Ensemble
 Serumlangsamagglutination, ein Verfahren zum Nachweis von Antikörpern im Blutserum
 Service-Level-Agreement, eine Vereinbarung über die Qualität und den Preis eines Dienstleistungsvertrags
 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung, eine Dienststelle der Agrarverwaltung in Niedersachsen
 SLA Industries, ein Science-Fiction-Rollenspiel
 Soltau-Lüneburg-Abkommen, einen Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Kanada über die Nutzung von Flächen in der Lüneburger Heide
 Soluble Liver Antigen, englisch für lösliches Leber-Antigen, siehe Autoimmunhepatitis
 Specific Leaf Area, englisch für spezifische Blattfläche
 Stereolithografie, ein Verfahren des Rapid Prototypings
 Sudan Liberation Army, dt.: Sudanesische Befreiungsarmee/-Bewegung
 Südlibanesische Armee, eine libanesische Miliz
 Südtiroler Landesarchiv, öffentliches Archiv des Landes Südtirol
 Symbionese Liberation Army, eine US-amerikanische Terrorgruppe
 Flughafen Salta (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen

SLA/LP-AK steht für 
 Soluble Liver Antigen/Liver Pancreas-Anti-Körper, siehe Autoimmunhepatitis

sla steht für:
 die ISO 639-2-Kennung für sonstige slawische Sprachen

.sla steht für:
 die Dateinamenserweiterung für Dokumente des freien Desktop-Publishing-Programms Scribus

SLA